Shoah, Szoa (hebr. שואה – całkowita zagłada, zniszczenie) – synonim pojęcia Holocaust
 Shoah (film) – film dokumentalny Claude'a Lanzmanna